Кампо Дијесиочо има више значења:

 Кампо Дијесиочо (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Дијесиочо, Ла Онда (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику